Liste der Innensenatoren von Berlin.

Innensenatoren Berlin 

Innen
Berlin